Reina Pacheco (1973. január 6. –) salvadori nemzetközi női  labdarúgó-partbíró. Teljes neve  Pacheco Artero Reina Patricia.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Salvadori labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 2002-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a működő játékvezetőt partbíróként.

Világbajnokság
Thaiföld rendezte a 2004-es U19-es női labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB szakmai felkészültségét partbírói szolgálatra vette igénybe.

Források 

Salvadori labdarúgó-játékvezetők
1973-ban született személyek
Élő személyek